Kuuk Qaamasoq bezeichnet:
 Kuuk Qaamasoq (Fluss, Qeqertarsuaq, östlich), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kuuk Qaamasoq (Fluss, Qeqertarsuaq, westlich), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland